Faster («más rápido» en inglés) puede referirse a:

Discos musicales 
 Faster (1979), sencillo de George Harrison;
 Faster (2011), sencillo del grupo Within Temptation.

Películas 
 Faster (2003), película dirigida por Mark Neale
 Faster (2010), película dirigida por George Tillman Jr.